Jorrín ou Jorrin est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Enrique Jorrín, (1926-1987), violoniste cubain ;
  (1955-), homme politique mexicain ;
 Willie Jorrin (1969-), boxeur mexicain.

Prénom 
 Jorrin John (1990-), footballeur antiguayen.

Patronyme hispanique